Lac Otis peut se référer à:

Hydronymes

Montagne du Lac Otis, montagne du Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 21' 11" Nord; 70° 16' 33" Ouest.
Lac Otis, lac de Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 51° 21' 23" Nord; 68° 34' 26" Ouest.
Lac Otis, lac de Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), MRC Manicouagan, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 15' 15" Nord; 69° 06' 44" Ouest.
Lac Otis (Senneterre), lac de Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 02' 02" Nord; 76° 04' 30" Ouest.
Lac Otis (Saint-Félix-d'Otis), lac de Saint-Félix-d'Otis (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 18' 01" Nord; 70° 38' 49" Ouest.
Lac Otis (Mont-Valin), lac de Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 21' 04" Nord; 70° 15' 32" Ouest.
Lac Otis (Sainte-Irène), lac de Sainte-Irène (Québec) (municipalité de paroisse), MRC La Matapédia, Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 26' 35" Nord; 67° 40' 34" Ouest.
Lac Otis, lac de Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), MRC Manicouagan, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 42' 48" Nord; 68° 39' 49" Ouest.
Lac Otis, lac de Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 22' 42" Nord; 69° 40' 58" Ouest.
Lac Otis, lac au Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 21' 17" Nord; 69° 47' 46" Ouest.
Petit lac Otis (L'Anse-Saint-Jean), lac de L'Anse-Saint-Jean (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 15' 21"  70° 15' 02" Ouest.
Petit lac Otis (Mont-Valin), lac de Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean	48° 21' 54"  70° 15' 57" Ouest.